Тактакишви́ли () — грузинская фамилия. Известные носители:
 Тактакишвили, Михаил Иванович (1872 — 1954) — грузинский и советский учёный в области химии и педагог.
 Тактакишвили, Отар Васильевич (1924—1989) — грузинский композитор, автор музыки Государственного гимна Грузинской ССР.
 Тактакишвили, Шалва Михайлович (1900—1965) — грузинский композитор, дирижёр.